Yerba de las siete sangrías puede referirse a:

 el nombre común de la planta Glandora prostrata; o
 el nombre común de la planta Lithodora fruticosa.